Ми́лан Е́втович (; 13 июня 1993, Чачак, Сербия) — сербский футболист, полузащитник клуба «Одд».

Карьера 
Воспитанник сербского клуба «Борац». В 2012 году стал привлекаться к играм основной команды. В итоге за свой родной клуб выступал на протяжении трёх сезонов, после чего Евтович перебрался в австрийский «ЛАСК».

Но в новой команде дела у Милана не заладились, и вначале его арендовал родной «Борац», а позже и норвежский «Будё-Глимт». За полгода, проведённые в Норвегии, Евтович хорошо проявил себя и, как результат, летом 2016 года турецкий «Антальяспор» выкупает его контракт у «ЛАСКа».

В январе 2017 года стало известно, что Милан возвращается в Норвегию, где будет выступать за местный «Русенборг».

Статистика

Достижения 
Командные

 «Русенборг»
  Чемпионат Норвегии по футболу : 2017
  Обладатель Суперкубка Норвегии: 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Будё-Глимт»
Игроки ФК «Антальяспор»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК АПОЭЛ
Игроки ФК «Орхус»
Игроки ФК «Одд»